La Serie B 1988-1989 è stata la 57ª edizione del secondo livello del campionato italiano di calcio a girone unico, disputata tra l'11 settembre 1988 e il 25 giugno 1989 e conclusa con la vittoria del , al suo sesto titolo.

Capocannoniere del torneo è Salvatore Schillaci () con 23 reti.

Stagione 
In una delle stagioni meno prolifiche di reti, il torneo di Serie B è vinto dal  (che subì tredici gol in tutto il corso del campionato, record tuttora ineguagliato), che dopo cinque anni ritorna in serie A; a pari punti si piazza il , rinforzato nella rosa con giocatori di spessore come Pietro Maiellaro. Al terzo posto l', che centra la promozione nonostante un calo nel girone di ritorno. Per la quarta promozione la corsa è a quattro: entrambe le neopromosse calabresi  e , quest'ultima allenata da Nevio Scala, arrivano all'ultimo turno a pari punti con la . La classifica degli scontri diretti è sfavorevole ai silani; il successivo spareggio si risolve in favore dei grigiorossi, che prevalgono ai calci di rigore (4-3).

In zona retrocessione, il  e l' riescono a conquistare la salvezza all'ultima giornata, mentre il  (grazie anche alle reti del giovane Pierluigi Casiraghi) viene premiato dalla migliore classifica avulsa negli scontri diretti con  ed ; le rondinelle evitano la retrocessione diretta battendo il già salvo , mentre i toscani conquistano il pari sul campo dei marchigiani. Nello spareggio i lombardi prevalgono ai calci di rigore, condannando gli empolesi alla seconda retrocessione consecutiva; finiscono anche i campionati di seconda serie della , che saluta la serie B dopo otto stagioni; la rincorsa del girone di ritorno è vanificata al penultimo turno, quando viene sconfitta in casa dall'esordiente assoluto , piazzatosi al nono posto. Già retrocesse con qualche giornata di anticipo il  ed il .

Squadre partecipanti

Allenatori e primatisti

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Serie A 1989-1990.
      Retrocessa in Serie C1 1989-1990.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo a pari punti in zona promozione o retrocessioni fra una pluralità di squadre, si utilizza la classifica avulsa per determinare i due club fra cui disputare uno spareggio in campo neutro. 
Note:
Il Genoa e il Bari partecipano alla Coppa Mitropa 1990.

Squadra campione

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggi

Spareggio promozione 
Lo spareggio promozione si è reso necessario per l'arrivo a pari punti di tre squadre: Cremonese, Reggina e Cosenza. La classifica avulsa eliminò dallo spareggio il Cosenza. Si disputò così lo spareggio tra Cremonese e Reggina in gara unica, il 25 giugno 1989 a Pescara.

Spareggio retrocessione 
Lo spareggio retrocessione si è reso necessario per l'arrivo a pari punti di tre squadre: Monza, Brescia e Empoli. La classifica avulsa decretò la salvezza per il Monza. Si disputò così lo spareggio tra Brescia e Empoli in gara unica, il 24 giugno 1989 a Cesena.

Statistiche

Squadre

Capoliste solitarie

Individuali

Classifica marcatori

Note

Bibliografia 
 Calciatori 1988-89, Modena-Milano, Panini-L'Unità, 1994.
 Calciatori 1988-89, Modena-Milano, Panini-La Gazzetta dello Sport, giugno 2012.
 Arrigo Beltrami (a cura di). Almanacco illustrato del calcio 1989. Modena, Edizioni Panini, 1989.
 
 

Calcio nel 1988
Calcio nel 1989
1988